Васьковщина — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Васьковщина — деревня в Чашникском районе Витебской области.
 Васьковщина — деревня в Минском районе Минской области.

Россия 
 Васьковщина — деревня в Демидовском районе Смоленской области.